На овој страници се налазе састави екипа учесница Светског првенства у хокеју на леду 2017, које се одржава у Паризу и Келну.

На првенству учествује укупно 16 репрезентација. Свака репрезентација у свом саставу може имати најмање 15 играча на позицијама у нападу и одбрани и 2 голмана, односно максимално до 22 играча у пољу и 3 голмана. Сваки играч мора бити држављанин земље коју представља, односно у случају промене држављанства да је најмање две године наступао у националном првенству своје нове домовине. Уколико у току трајања првенства дође до повреде неког од играча свака екипа има право да уместо повређеног играча у тим накнадно уврсти новог играча. Списак играча мора бити званично објављен пре првог састанка директората првенства. Свака репрезентација мора да достави званичан састав за сваку утакмицу најкасније два сата пре почетка меча.

Група А

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 24 имена објављен је 24. марта, док је коначан списак објављен 25. априла.

Селектор репрезентације:  Јане Карлсон

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 25 имена објављен је 6. априла, док је коначан списак објављен 30. априла.

Селектор репрезентације:  Стефан Мајр

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 22 имена објављен је 15. априла, док је коначан списак објављен 2. маја.

Селектор репрезентације:  Роберт Хартли

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 26 имена објављен је 17. априла, док је коначан списак објављен 2. маја.

Селектор репрезентације:  Марко Штурм

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 26 имена објављен је 25. априла, док је коначан списак објављен 2. маја.

Селектор репрезентације:  Олег Знарок

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило свега 13 имена објављен је 15. априла, док је коначан списак објављен 27. априла.

Селектор репрезентације:  Џеф Блашил

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 22 имена објављен је 31. марта, док је коначан списак објављен 2. маја.

Селектор репрезентације:  Здено Цигер

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 23 имена објављен је 16. априла, док је коначан списак објављен 1. маја.

Селектор репрезентације:  Рикард Гренборг

Група Б

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 30 имена објављен је 27. марта, док је коначан списак објављен 2. маја.

Селектор репрезентације:  Дејв Луис

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 18 имена објављен је 19. априла, док је коначан списак објављен 28. априла.

Селектор репрезентације:  Џон Купер

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 26 имена објављен је 14. априла, док је коначан списак објављен 3. маја.

Селектор репрезентације:  Петер Торесен

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком сз се налазила 24 имена објављен је 2. априла, док је коначан списак објављен 1. маја.

Селектор репрезентације:  Ник Зупанчич

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 26 имена објављен је 9. априла, док је коначан списак објављен 1. маја.

Селектор репрезентације:  Лаури Марјамеки

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком су се налазила 23 имена објављен је 5. априла, док је коначан списак објављен 2. маја.

Селектор репрезентације:  Дејв Хендерсон

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 31 име објављен је 14. априла, док је коначан списак објављен 30. априла.

Селектор репрезентације:  Јосеф Јандач

Прелиминарни списак репрезентативаца на ком се налазило 29 имена објављен је 22. априла, док је коначан списак објављен 2. маја.

Селектор репрезентације:  Патрик Фишер

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у хокеју на леду 2017.